Boda landskommun kan syfta på:

Boda landskommun, Dalarna
Boda landskommun, Värmland